Margaret Thatcher, Brits politicus
The Iron Lady (film), Britse film